Der Begriff der umgekehrten Pyramide tritt in verschiedenen Zusammenhängen auf:
 In der Architektur bezeichnet er bestimmte Formen von Pyramiden-Bauwerken – ein bekanntes Beispiel ist die „Pyramide Inversée“ in der Einkaufspassage Carrousel du Louvre in Paris.
 In der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft beschreibt er den typischen Aufbau von Nachrichten (Prinzip der umgekehrten Pyramide).